«¿Dónde estás princesa?» Es una canción interpretada por el actor mexicano-argentino Felipe Colombo y escrita por Cris Morena para la segunda temporada de la serie argentina Rebelde Way. La canción fue grabada y lanzada en el año 2003, sin embargo la canción nunca tuvo una versión definitiva de estudio ya que solamente se podían escuchar pequeños fragmentos como banda sonora de la serie. Sin embargo el canal de YouTube Jugate con Cris subió a la plataforma la versión de estudio remasterizada. Nunca fue incluida en algún álbum del grupo Erreway siendo considerada una canción inédita.

Véase también 
 Música de Argentina

Referencias 

Canciones de 2003
Canciones de Erreway
Rebelde Way
Canciones de Argentina
Canciones en español